АШ может обозначать:
 АШ-12 — российский крупнокалиберный штурмовой автомат, созданный в ЦКИБ СОО для нужд подразделений спецназначения ФСБ России.
 АШ-2ТК — советский авиационный четырёхрядный 28-цилиндровый звездообразный мотор.
 АШ-21 — однорядный семицилиндровый звездообразный мотор с воздушным охлаждением, устанавливавшийся на учебно-тренировочных самолетах Як-11.
 АШ-62 — звёздообразный 9-цилиндровый мотор, разработанный в ОКБ А. Д. Швецова в 1938 году для транспортной и гражданской авиации.
 АШ-73 — авиационный поршневой двигатель внутреннего сгорания, разработанный в ОКБ-19 А. Д. Швецова.
 АШ-82 — советский авиационный поршневой двигатель внутреннего сгорания.
 АШ-83 — советский авиационный двухрядный звездообразный 14-цилиндровый двигатель.

См. также 
 Аш (значения)